Rød kan referere til:

 Rød − en farve
 Rød (skuespil) − et skuespil af den amerikanske forfatter John Logan
 Rød (film fra 2022) − en amerikansk computeranimeret film fra Walt Disney Pictures instrueret af Domee Shi 
 Rød (film fra 1994) − en film af Krzysztof Kieślowski
 -rød − et efterled i danske stednavne